Revolta do Vintém (Rio de Janeiro) - protestos populares ocorridos na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1880
 Revolta do Vintém (Paraná) - protestos populares ocorridos na cidade de Curitiba no ano de 1883

Desambiguação